John Morton (1725–1777), amerikai politikus
John Morton (1420–1500), canterburyi érsek, bíboros
John Morton (1946), amerikai síelő